De spaanstalige achternaam García (achternaam)

Personen
Alexis García, Colombiaans voetballer en voetbalcoach 
Andy García, Cubaans-Amerikaans acteur
Arturo García, Boliviaans voetballer
Carlos García, Spaans voetballer
Diego García, Spaans marathonloper
Estefania García, Ecuadoraans judoka
Evelyn García, Salvadoraans wielrenster
Federico García Lorca, Spaans dichter
Felix García Casas, Spaans wielrenner
Gabriel García Márquez, Colombiaans schrijver
Gilberto García, Colombiaans voetballer 
Gonzalo García, Spaans voetballer
Jerry Garcia, Amerikaans zanger en gitarist
María García, Peruviaans Miss World
Pablo Gabriel García, Uruguayaans voetballer
Radamel García, Colombiaans voetballer 
Sergio García F García, Spaans golfer
Sergio García de la Fuente, Spaans voetballer
Anastasio Somoza García, Nicaraguaans politicus

Fictieve personen
Sgt. Demetrio Lopez Garcia, de dikke sergeant uit Zorro.

Geografie
Garcia Hernandez, Filipijnse gemeente
Padre Garcia, Filipijnse gemeente
Pres. Carlos P. Garcia, Filipijnse gemeente
Diego Garcia, eiland in het Brits Territorium in de Indische Oceaan
Garcia (Tarragona), een gemeente in de Spaanse provincie Tarragona
García (Venezuela), een gemeente in Venezuela

Bedrijven
 Garcia Jeans, Italiaans kledingmerk